

Сельниця — село в гміні Дубецько Перемишльського повіту в Підкарпатському воєводстві на південному сході Польщі

Сельниця — річка на Подільській височині, права притока Бога